Wüterich steht für:
 Wüterich (Person), Person, die schnell in Rage gerät
 Wasserschierling, Pflanzenart aus der Familie der Doldenblütler
 Gefleckter Schierling, Pflanzenart aus der Familie der Doldenblütler

Siehe auch:
 Wüthrich
 Rolf Wütherich
 Frank Wuterich